KT peut faire référence à :

Abréviations 
 « KT », une abréviation pour cathéter, selon la liste des abréviations en médecine
 « KT », une abréviation courante de catéchisme ou catéchèse dans le domaine religieux
"KT", de l'anglais knowledge transfer qui signifie transfert de compétence(s)

Symboles 
 kt (pour knot), le symbole anglais du nœud (unité de vitesse)
 kt, le symbole de la kilotonne
 kT, produit de la constante de Boltzmann et de la température

Honneurs 
 Kt, les lettres post-nominales associées au titre de Knight Bachelor d'après le système honorifique britannique
 KT, les lettres post-nominales associées au titre de Knight of the Thistle, un membre de l'Ordre du Chardon (Order of the Thistle)

Autres 
 KT, un groupe de télécommunications sud-coréen
 L'extinction KT désigne une extinction massive qui se produisit à la fin du Crétacé, entraînant notamment la disparition des dinosaures
KT est un film réalisé par Junji Sakamoto et sorti en 2002.